Der Skisprung-Continental-Cup 2008/09 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand aus 44 Wettbewerben für Herren und 27 Wettbewerben für Damen, die zwischen dem 4. Juli 2008 und dem 8. März 2009 bei den Herren, bzw. zwischen dem 9. August 2008 und dem 8. März 2009 bei den Damen veranstaltet wurden.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht 

1 Endstand nach einem Wertungsdurchgang.

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht 

* Ersatz für abgesagte Springen in Ramsau.

Wertung

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht 

1 Ersatz für das abgesagte Springen vom 13.12.
2 Ersatz für das abgesagte Springen vom 14.12.
3 Endstand nach einem Wertungsdurchgang.
4 Ersatz für das abgesagte Springen vom 7.3.

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2008/09
 Skisprung-Grand-Prix 2008

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

2008/09
Wintersport-Continental-Cup 2008/09